Wimi steht für:

 Wimi (Rose), Rosensorte
 Wimi (Software), Online-Software für Projektmanagement und kollaboratives Arbeiten